

Географічні об'єкти 
 Андрей-Шагуна () — село у повіті Арад в Румунії. Входить до складу комуни Зіманду-Ноу.

Персоналії (прізвище) 
 Андрей Шагуна () — румунський богослов, церковний діяч, митрополит Сібіуський Румунської Православної Церкви у Трансільванії, почесний член Румунської академії наук.

Інше